Schlosspark als Bezeichnung steht für Schlossparks in
Deutschland
 Schlosspark (Braunschweig) in Braunschweig, Niedersachsen
 Schlosspark Bad Homburg in Bad Homburg, Hessen
 Schlosspark Bad Saarow
 Schlosspark Buckow (Märkische Schweiz)
 Schlosspark Benrath in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Schlosspark Biebrich in Wiesbaden, Hessen
 Schlosspark Charlottenburg in Berlin
 Schlosspark Dieskau
 Schlosspark (Dirmstein) in Dirmstein, Rheinland-Pfalz
 Schlosspark Eller in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Schlosspark Ellingen
 Schlosspark Friedrichsfelde in Berlin
 Schlosspark Gaibach in Volkach-Gaibach, Bayern
 Schlosspark Gaußig in Doberschau-Gaußig, Sachsen
 Schlosspark Gotha in Gotha, Thüringen
 Schlosspark Heltorf in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Schlosspark Harbke in Harbke, Sachsen-Anhalt
 Schlosspark Ismaning in Ismaning, Bayern
 Schlosspark (Jüterbog) in Jüterbog, Brandenburg
 Schlosspark Köpenick in Berlin
 Schlosspark Kalkum in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Schlosspark Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Schlosspark Lütetsburg
 Schlosspark Meiningen in Meiningen, Thüringen
 Schlosspark Neustrelitz
 Schlosspark Nymphenburg in München, Bayern
 Schlosspark Obersiebenbrunn
 Schlosspark Pillnitz in Dresden, Sachsen
 Schlosspark Rauischholzhausen
 Schlosspark Schönhausen in Berlin
 Schlosspark Senftenberg in Senftenberg, Brandenburg
 Schlosspark Stammheim in Köln, Nordrhein-Westfalen
 Schlosspark Sebaldsbrück
 Schlosspark Seerhausen in Seerhausen, Sachsen
 Schlosspark Sondershausen
 Schlosspark Strünkede
 Schlosspark Tegel in Berlin
 Schlosspark Wilhelmshöhe in Kassel, Niedersachsen
 Schlosspark (Wolfsburg)
Österreich
 Schlosspark Ambras in Innsbruck, Tirol
 Schlosspark Eggenberg, Graz
Wien:
 Pötzleinsdorfer Schlosspark
 Schlosspark Schönbrunn

Schweiz
 Schlosspark Buonas in Bounas, Kanton Zug
Tschechien
 Schlosspark Kroměříž
 Schlosspark von Kyselka

Weiteres
 Schlosspark-Klinik, Berlin
 Gaibacher Schlosspark, Weinlage im Anbaugebiet Franken

Siehe auch
 Schlossgarten (Begriffsklärung)
 Schlösslepark
 Schlosspark Theater